A Menorca el pastisset és una pasteta en forma de flor feta amb saïm i ametlles que en origen es menjava a nadal
 Manera d'anomenar la panada (pasta cuita de farina, en forma d'una capsa rodona o triangular, farcida de carn, de peix o de verdura) al País Valencià.
 Manera d'anomenar les casquetes (pasta en forma de mig cercle, habitualment farcida de cabell d'àngel) en alguns llocs de les Terres de l'Ebre.
 Al País Valencià, principalment a la Marina, es fa també una pasta en forma de mig cercle farcida de moniato, anomenada pastisset de moniato.
 Diminutiu de Pastís